UFC Fight Night: Blaydes vs. dos Santos (также известный как UFC Fight Night 166 или UFC on ESPN+ 24) — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 25 января 2020 года на спортивной арене PNC Arena в городе Роли, штат Северная Каролина, США.

Подготовка турнира 
Это было первое мероприятие, которое проводилось в Роли и второе в Северной Каролине после UFC на Fox: Jacaré vs. Brunson 2 в январе 2018 года.

Главным боем турнира стал бой в тяжелом весе между Кёртисом Блейдсом и бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Жуниором дус Сантусом.

На данном турнире дебютировали сразу 4 бойца: Джамаал Хилл (полутяжёлый вес), Герберт Бёрнс и Нейт Ландвер (полулёгкий вес), Тони Грэйвли (легчайший вес). Хилл, Бёрнс и Грэйвли являются победителями претендентской серии Дэйны Уайта (Dana White's Contender Series), проходившей в 2019 году (3-й сезон), по итогам которой с бойцами были заключены контракты.

Изменения в карде 
На данном турнире ранее был запланирован бой в легчайшем весе между бывшим чемпионом UFC в легком весе Фрэнки Эдгаром и Кори Сэндхэгеном.  Позднее Эдгар был снят с боя в пользу встречи с Чхан Сон Чоном ("Корейский зомби") на UFC Fight Night: Эдгар vs. Корейский зомби. Это произошло после того, как первоначальный противник Чона, бывший претендент в полулегком весе Брайан Ортега, выбыл из-за травмы колена. В свою очередь, Сэндхэген был снят с турнира и, как ожидается, будет перенесен на какое-то будущее мероприятие после того, как матчмейкеры UFC посчитали, что подходящий противник Сэндхэгену на данном турнире не может быть организован.

На данном турнире должен был состояться бой в среднем весе между Бивоном Льюисом и Аленом Амедовски (Alen Amedovski). Тем не менее, Амедовски был вынужден выйти из турнира, сославшись на травму, и был заменен Декуаном Таунсендом.

На данном турнире был запланирован бой в женском минимальном весе между Ханной Сайферс и Брианной Ван Бюрен (Brianna Van Buren). Тем не менее, Ван Бюрен была снята с соревнований по нераскрытым причинам и была заменена бывшей чемпионкой Invicta FC в полусреднем весе Анджелой Хилл.

Бойцы полулегкого веса Джош Эмметт (Josh Emmett) и Над Наримани (Nad Narimani) вышли из своих запланированных боев против Арнольда Аллена и Ника Ленца соответственно, сославшись на травмы. В результате Аллен и Ленц на этом мероприятии провели бой между собой.

Участники турнира

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все бойцы удачно сдали вес.

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

Бой вечера: Бретт Джонс vs. Тони Грэйвли
Выступление вечера: Алекс Переc и Герберт Бёрнс

Гонорары бойцов 
Ниже приводится информация о выплатах бойцам, сообщенная в Атлетическую комиссию штата Невада. Общая раскрытая выплата за мероприятие составила 1 756 000 долларов.

Последствия турнира

Рейтинг бойцов UFC 
28 января 2020 года после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Райан Бенуа (#13) покинул Топ-15 наилегчайшего веса (смена весовой категории на легчайшую).

Мирсад Бектич (#15) покинул Топ-15 полулёгкого веса.

Нил Магни (#15) покинул Топ-15 полусреднего веса.

Пейдж Ванзант (#15) покинула Топ-15 женского наилегчайшего веса.

См. также 

Список турниров UFC
Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night
События 25 января
Спорт в США в 2020 году
Январь 2020 года в США